Коул Ховард (, также известный как Коул Хэнсон (); род. 30 марта 1989) — канадский актёр озвучивания.

Биография 
Ховард занимается озвучиванием рекламным роликов, аниме, мультфильмов и видеоигр. Он наиболее известен по озвучиванию аниме «Закон Уэки» и «Дикие Зоиды», мультфильмов «Барби и сёстры в Сказке о пони» и «Рэтчет и Кланк: Галактические рейнджеры», видеоигр D.I.C.E. и Mega Man Powered Up. В 2016 году он получил Leo Awards в номинации «Лучшая работа в анимационной фильме или сериале» («Волшебные сани Боба»).

Коул Ховард живёт в Ванкувере Британская Колумбия. В свободное время любит играть в настольные игры и заниматься скалолазанием.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Канады